Tomáš Jílek je jméno více osobností: 

 Ing. Tomáš Jílek (dopravní inženýr) (* 4. listopadu 1952) – inženýr dopravních staveb, ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy v letech 2005–2007
 Tomáš Jílek (elektrotechnik) (* 16. prosince 1970 Plzeň) – středoškolsky vzdělaný elektrotechnik, podnikatel, propagátor nových vodních sportů, sponzor a do roku 2017 člen TOP 09, zastupitel města Plzně (do 2014) a hlavního města Prahy (do 2018) za TOP 09, od roku 2017 předseda představenstva a generální ředitel Technologie hlavního města Prahy, a. s.
 Tomáš Jílek (sportovní novinář) (* 16. srpna 1977) – český sportovní novinář a televizní komentátor
 Prof. PhDr. Tomáš Jílek (historik), CSc. (* 7. srpna 1934) – historik, emeritní profesor katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním okruhem jeho zájmů jsou teorie vyučování dějepisu, vlastivěda, regionální dějiny západních Čech, kulturní dějiny a kulturně-historické památky. Do povědomí veřejnosti se zapsal svým výzkumem historie železné opony.
 a mnoho dalších